Biologia: 
 Sajda – rodzaj owadów z rzędu pluskwiaków
 sajda, inaczej sajka, dorszyk polarny (Boreogadus saida) – ryba z rodziny dorszowatych

Geografia:
 Sajda – inaczej Sydon – miasto w Libanie
 Sajda – miasto w Syrii, w muhafazie Dara
 Sajda – miejscowość w Syrii, w muhafazie Al-Kunajtira
 Sajda – wieś w Palestynie